Приямани (, ; род. 4 июня 1984 года, Палаккад, Керала, Индия) — индийская модель и актриса. Снялась в нескольких кинокартинах на телугу, малаялам, каннада и тамильском языке. Наиболее известна ролью Матхажагу в фильме «Парутхивиран», за которую в 2006 году получила Национальную кинопремию, и за роль Малавики в фильме 2008 года «Thirakkatha», за которую была удостоена Filmfare Awards South.

Биография 
Приямани (настоящее имя Прия Васудев Мани Айер) родилась 4 июня 1984 года в городе Палаккад. 
Она является двоюродной сестрой Болливудской актрисы Видьи Балан. У неё есть также степень бакалавра по психологии.

После окончания школы будущая актриса работала моделью. Яркая внешность девушки не осталась незамеченной продюсерами, и она получила предложение сняться в кино. Приняв участие в нескольких неудачных проектах, Приямани сыграла в тамильском фильме Adhu Oru Kana Kaalam. Картина не имела большого коммерческого успеха, но работа молодой актрисы была положительно отмечена критиками.

Первым большим успехом актрисы стал фильм «Парутхивиран». Несмотря на небольшой бюджет и отсутствие супер-звезд, проект стал блокбастером, а сама Приямани получила несколько престижных кинонаград. Следующий фильм актрисы, «Непревзойденный хитрец», в котором она снялась вместе с Н. Т. Р. младшим, также имел огромный успех у зрителей.

В 2009 году актриса приняла участие в съемках фильма известного режиссёра Мани Ратнама. Одновременно снимались две версии фильма «Злодей» и «Демон» на хинди и тамильском языке соответственно. Затем девушка была приглашена в болливудский проект «История крови», в котором снимались такие звезды индийского кино, как Вивек Оберой и Сурья Шивакумар.

Личная жизнь
23 августа 2017 года Приямани вышла замуж за своего давнего бойфренда — организатора мероприятий Мустафу Раджа, с которым обручилась годом ранее.

Фильмография

Награды 
 2007 — Государственная кинопремия Тамил-Наду за лучшую женскую роль — Paruthiveeran
 2008 — Vijay Award за лучшую женскую роль — Paruthiveeran
 2008 — Filmfare Award за лучшую женскую роль в фильме на тамильском языке — Paruthiveeran
 2008 — Национальная кинопремия (Индия) за лучшую женскую роль — Paruthiveeran
 2009 — Filmfare Award за лучшую женскую роль в фильме на малаялам — «Сценарий»
 2013 — Filmfare Award за лучшую женскую роль в фильме на каннада — «Неразлучные»
 2013 — SIIMA Award за лучшую женскую роль в фильме на каннада — «Неразлучные»

Примечания 

Фотомодели Индии
Лауреаты Национальной кинопремии Индии
Лауреаты Filmfare Awards South